Platinchlorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Platin und Chlor:

 Platin(II)-chlorid, PtCl2
 Platin(II,IV)-chlorid, PtCl3
 Platin(IV)-chlorid, PtCl4